Kieswijzer, hulpmiddel voor kiezers
Hulp (paardensport), manier waarmee ruiter aan paard laat weten wat hij wil